Гарь:
 Гарь — часть территории леса, на которой деревья повреждены или уничтожены пожаром.
 Гарь — то же, что и шлак.
 Гарь, запах гари — обозначение неприятного запаха продуктов неполного сгорания сложных органических веществ.
 Гарь — коллективные самоубийства, совершавшиеся старообрядцами в XVII — XVIII веках.

Населённые пункты 

 Гарь — деревня в Каргопольском районе Архангельской области.
 Гарь (Амурская область) — село в Мазановском районе Амурской области
 Гарь — деревня в Кичменгско-Городецком районе Вологодской области.
 Гарь — деревня в Юрьевецком районе Ивановской области.
 Гарь — деревня в Киренском районе Иркутской области.
 Гарь — деревня в Куйбышевском районе Калужской области.
 Гарь — посёлок в Верхнекамском районе Кировской области.
 Гарь — деревня в Прилузском районе Республики Коми.
 Гарь — деревня в Маловишерском районе Новгородской области.
 Гарь — деревня в Старорусском районе Новгородской области.
 Гарь — село на правом берегу реки Весляны в Гайнском районе Пермского края. ()
 Гарь — посёлок в Ермишинском районе Рязанской области.
 Гарь — деревня в Касимовском районе Рязанской области.
 Гарь — село в Высокогорском районе Татарстана.
 Гарь — посёлок в Новошешминском районе Татарстана.
 Гарь — деревня в Оленинском районе Тверской области.
 Гарь — деревня в Асиновском районе Томской области.

Реки 
 Гарь — река в Амурской области России, правый приток Орловки.
 Гарь — река в Томской и Новосибирской областях, приток Парбига.
 Гарь — река в Республике Коми, приток Сысолы.

Озеро 
 Гарь — озеро в Макушинской волости Опочецкого района Псковской области

Станции 
 Гарь — станция Горьковской железной дороги в Кировской области
 Гарь — остановочный пункт Северной железной дороги в Архангельской области

См. также 
 Гар
 Гари